Palaeosticta — подрод травяных листоедов подсемейства хризомелин, семейства листоедов.

Биология 
Питаются на растениях семейства подорожниковые.

Классификация 
В состав подрода включают пять видов

Распространение 
Представители подрода встречаются Южной Европе, Северной Африке (Марокко, Алжир, Тунис, Ливия) и Ближнем Востоке (Израиль, Палестина).

Примечания

Ссылки 
 BioLib

Листоеды травяные